Melchisedek, Melchisedech oder auch Melkisedek ist der Name folgender Personen:

 Melchisedek, biblische Gestalt aus der Abrahamserzählung
 eine Figur von Giovanni Boccaccio, aus dem Decamerone
 Melkisedek III. Pchaladse, Patriarch von Georgien 1952–1960
 Melchisedek Wasilij Lebedew (1927–2016), russischer Bischof
 sowie zwei seiner Vorgänger als Patriarchen der Georgisch-Orthodoxen Kirche:
 Melkisedek I. zu Anfang des 11. Jahrhunderts
 Melkisedek II. Bagrationi, Patriarch 1538–1541

Melchisedech, Sonstiges
 eine 30-Liter-Weinflasche, siehe Champagner #Flaschengrößen
 Dominion of Melchizedek, Phantasiestaat, der für Finanzbetrügereien benutzt wurde